Termin  ima više značenja.

 Dihidrodipikolinatna sintaza, enzim
 4-Kidroksi-tetrahidrodipikolinatna sintaza, enzim